Osoby o tym nazwisku:
 Czesław Jaruszewicz – polski lekarz
 Mikołaj (Jaruszewicz) – prawosławny biskup